Магомеди () — село в Магомеди административно-территориальном округе Апшеронского района Азербайджана.

География 
Село находится на высоте 29 метров над уровнем моря, в 17 км от райцентра Хырдалан и в 21 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Кишлы.

Этимология 
Название происходит от рода племени Муганлы, которые основали в местности гышлаг.

История 

Магомедлы как и некоторые другие селения Апшерона, образовалось вокруг крепости-замка. С течением времени поселение расширялось за счёт поселенцев из других мест Азербайджана, ими были образованы отдельные мэхэллэ: Карадаглы (из Ахара) Южного Азербайджана (Иран), Гэдимэдили, Шахсеван (Мугань), Эннедили, Тат. 

По материалам посемейных списков на 1886 год население села численностью 997 человек являлось татами, по вероисповеданию — мусульмане-шииты.

Село Магомедлы в 1913 году согласно административно-территориальному делению Бакинской губернии относилось к Магомедлинскому сельскому обществу Бакинского уезда.

В 1926 году согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР село относилось к дайре Кала-Маштаги Бакинского уезда.

После реформы административного деления и упразднения уездов в 1929 году населенный пункт передан Магомедлинскому сельскому совету Кировского районного совета Бакинского городского совета Азербайджанской ССР.

Согласно административному делению 1961 года село Магомедлы входило в Магомедлинский сельсовет Ленинского района города Баку Азербайджанской ССР.

4 января 1963 года село передано в состав новообразованного Апшеронского района. Согласно административному делению 1977 года село входило в Магомедлинский сельсовет Апшеронского района.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Магомедлинского административно-территориального округа был учрежден Магомедлинский муниципалитет Апшеронского района.

Население 
 

Население преимущественно занимается животноводством, также занято в промышленности.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в посёлке составляет +14,7 °C. В посёлке полупустынный климат.

Инфраструктура 
В советское время в селе располагались средняя школа, библиотека, киноустановка, детский сад, медицинский пункт.

В селе расположены завод ООО «Azqalfan-A», почтовое отделение, средняя школа, клуб, библиотека, врачебный пункт, мечеть.

Литература

Примечания 

Населённые пункты Апшеронского района (Азербайджан)